Die Eerste Divisie 2021/22 oder auch Keuken Kampioen Divisie (nach der Marke Keuken Kampioen des Küchenherstellers De Mandemakers Groep) ist die 66. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Die Eröffnung mit fünf Partien fand am 6. August 2021 statt.

Nach einer Entscheidung des Kabinetts wäre zu Saisonbeginn wieder eine Vollauslastung aller Stadien möglich gewesen. Aufgrund bis dahin wieder gestiegener Inzidenzzahlen ist seit Anfang August 2021 bis vorerst 1. September nur noch eine Auslastung von zwei Dritteln (67 %) der jeweiligen Gesamtkapazität zugelassen.

Modus 
Die 20 Mannschaften müssen in Hin- und Rückspielen gegeneinander antreten, so dass am Ende der Saison jede Mannschaft 38 Spiele vorzuweisen hat. Die Saison wird in vier Staffeln aufgeteilt, deren Leistungen in die Gesamttabelle übertragen werden.

Der Meister der Liga steigt direkt in die Eredivisie auf, sollte eine der Zweitmannschaften von Eredivisie-Klubs Meister werden, rückt der nächstplatzierte Klub nach. Die Mannschaft auf Platz 16 der Eredivisie und die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 8 der Eerste Divisie spielen im Anschluss an die reguläre Saison in den Play-off-Runden jeweils mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Zweitmannschaften müssen ihre Plätze in den Play-offs abgeben, ebenso entscheidet ein Staffelgewinn über die Vergabe des letzten Teilnahmeplatzes für die 1. Play-off-Runde. Der Gewinner der Play-offs trifft auf den 16. der Eredivisie, im Idealfall kann so eine weitere Mannschaft aus der Eerste Divisie aufsteigen. Die vier Reservemannschaften der Ehrendivisionäre Ajax, PSV, FC Utrecht und AZ sind nicht aufstiegsberechtigt und dürfen daher nicht an den Play-offs teilnehmen. Im Falle eines Abstiegs der Profis droht einer Reservemannschaft der Zwangsabstieg in die Tweede Divisie.

Abstieg von Zweitmannschaften 
Die folgenden Regelungen gelten bezüglich des Abstiegs von Zweitmannschaften aus der Eerste Divisie.
 Wenn keine der vier Zweitmannschaften am Saisonende schlechter als Rang 10 steht, so muss keine von ihnen in die Tweede Divisie absteigen.
 Belegt die schlechteste Zweitmannschaft einen Rang zwischen 11 und 18 und wird eine Zweitmannschaft Meister der Tweede Divisie 2021/22, absolvieren beide Teams eine aus Hin- und Rückspiel bestehende Relegation.
 Wenn die schlechteste Zweitmannschaft Vorletzter oder Letzter und eine Zweitmannschaft Meister oder Vizemeister der Tweede Divisie 2021/22 wird, steigt der Zweitligist ab und der Drittligist auf, ohne dass Relegationsspiele stattfinden.
 Wenn die schlechteste Zweitmannschaft einen Rang zwischen 11 und 20 belegt und keine Zweitmannschaft Meister oder Vizemeister der Tweede Divisie 2021/22 wird, hält der Zweitligist die Klasse.
 Die Zweitmannschaft eines Eredivisie-Klubs steigt automatisch in die Tweede Divisie ab, sollte die jeweilige erste Mannschaft aus der Eredivisie absteigen.

Statistiken

Tabelle 
Haben zwei oder mehr Mannschaften dieselbe Punktzahl, werden folgende Kriterien zur Berechnung der Tabellenplatzierung zugrunde gelegt:
 Wenigste Verlustpunkte (oder in weniger Spielen dieselbe Punktzahl)
 Tordifferenz
 Anzahl der erzielten Tore

 || rowspan="2"| 

 || rowspan="4"| ()

 ||

 || rowspan="2"| ()

 || rowspan="8"|

 || 

 || rowspan="2"|

Staffel 
Staffel 1

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Offizielle Website der Eerste Divisie

Einzelnachweise 

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 2021/22